Bahnhof Horka ist der Name folgender Bahnhöfe in Horka, Sachsen:

 Bahnhof Horka Pbf, Personenbahnhof
 Bahnhof Horka Gbf, Güterbahnhof